Theodor Kaluza ist der Name folgender Personen:

* Theodor Kaluza (Physiker) (1885–1954), deutscher Physiker und Mathematiker
 Theodor Kaluza (Mathematiker) (1910–1994), deutscher Mathematiker